Het ATP-toernooi van Rotterdam 2015, met de officiële naam ABN AMRO World Tennis Tournament 2015, is de drieënveertigste editie van het ATP-toernooi van Rotterdam. Het werd gehouden van 9 tot en met 15 februari 2015 in het evenementencomplex Ahoy Rotterdam.

Het enkelspel werd gewonnen door Stan Wawrinka. Hij versloeg in de finale Tomáš Berdych met 3-6, 6-3 en 6-4. Het dubbelspel werd gewonnen door Jean-Julien Rojer en Horia Tecău. Zij versloegen in de finale Jamie Murray en John Peers met 3-6, 6-3 en [10-8].

Het toernooi van 2015 trok 102.481 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 
 

2015
Rotterdam